

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Banants: 2014-2015, 2013-2014

Vardar: 2015-2016

Vardar: 2015

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale armena